Краш (Француска), насеље и општина у Француској
 Краш (компанија), хрватска компанија

или:

 Краш синдром, медицинско стање
 Јосип Краш (1900—1941)